Бирючек

 Бирючек — село в Камызякском районе Астраханской области. 
 Бирючек — село в Кизлярском районе Дагестана, упразднено в 1960 году.
 Бирючек — река, район им. Лазо, Хабаровский край. 47.981427, 135.403135
 Бирючек, ерш-носарь, бирючок, бобырь (Acerina rossica Pall.) — рыба из семейства окуневых.